Csehország
Radětice, település a Příbrami járásban
Radětice, település a Tábori járásban